Глоунтон:

 Глоунтон — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
 Глоунтон — узловая станция в графстве Корк, Республика Ирландия.